Ра́нтанен () — финская фамилия. Известные носители:

 Рантанен, Вильо (род. 1982) — финский рок-музыкант, гитарист группы Teräsbetoni.
 Рантанен, Каарло (род. 1988) — финский футболист.
 Рантанен, Матти (1911—1996) — финский шахматист.
 Рантанен, Микко (род. 1996) — финский хоккеист.
 Рантанен, Пааво (род. 1934) — финский дипломат.
 Рантанен, Паси (род. 1969) — финский рок-певец, вокалист группы Thunderstone.
 Рантанен, Сийри (род. 1924) — финская лыжница.
 Рантанен, Хели (род. 1970) — финская легкоатлетка, спортсменка по метанию копья.
 Рантанен, Юрьё (1950—2021) — финский шахматист, гроссмейстер (1981).
 Рантанен, Яакко (род. 1992) — финский футболист.
 Рантанен, Яри (род. 1961) — финский футболист.